Garbell est un patronyme porté notamment par :

 Alexandre Garbell (1903-1970), peintre français de l’École de Paris ;
 Camille Garbell (1945-), sculpteur et peintre français.